Garborg ist der Familienname folgender Personen:

 Arne Garborg (1851–1924), norwegischer Dichter und Schriftsteller 
 Hulda Garborg (1862–1934), norwegische Schriftstellerin und Theaterregisseurin, seine Frau